Señorita  puede hacer referencia a:

 Señorita, es un tratamiento de cortesía habitualmente aplicado a una mujer joven o soltera.

 «Señorita» (2003), canción de Justin Timberlake.
 «Señorita» (2012), canción de Abraham Mateo.
 «Señorita» (2019), canción de Shawn Mendes y Camila Cabello.
 «Señorita» (2019), canción de (G)I-dle.
 Señorita (2021), cortometraje peruano, dirigido por Vitalia Saravia.
 Señorita maestra (1983), telenovela argentina.
 La señorita cerveza, un capítulo de la temporada 16 de Los Simpson.
 La señorita Else, novela de Arthur Schnitzler en 1924.
 La señorita Julia, obra de teatro de August Strindberg,  en 1888.
 Adiós, señorita Ruth, obra de teatro de Emlyn Williams.